«Наездник» — русский парусно-винтовой клипер (крейсер 2-го ранга) четвёртой серии (типа «Крейсер»). Первый корабль серии с композитным (железный набор и деревянная обшивка) корпусом.

История службы 
 1879 — На клипере испытывались механические регуляторы скорости, изобретенные капитаном О. С. Костовичем для предупреждения поломки частей судовых паровых машин во время сильного волнения на море.
 21 октября 1879 — Вышел из Кронштадта на Дальний Восток в составе отряда капитана 1-го ранга М. Л. Новосильцева.
 17 июня 1880 — В Нагасаки вошёл в состав эскадры контр-адмирала А. Б. Асланбегова.
 22 июля 1880 — Перешёл во Владивосток, откуда отправился в крейсерство к берегам Японии под флагом контр-адмирала О. Р. Штакельберга. Во время похода оказал помощь в снятии с мели флагманского корабля английской эскадры «Айрон Дюк» и корвета «Чемпион».
 1 сентября 1880 — Зачислен в состав 1-го отряда Тихоокеанской эскадры вице-адмирала С. С. Лесовского.
 Май 1881 — Отправился через Суэцкий канал на Балтику.
 25 июля 1882 — Поход в Средиземное море в составе эскадры контр-адмирала П. В. Чебышёва.
 18 декабря 1882 — Отправился на Тихий океан. Во время прохождения Магеллановым проливом, в бухте Борджия, команда успешно испытала спасательную ракету Николаевского ракетного завода — с её помощью на берег был подан леер, по которому в беседке переправили одного из матросов.
 22 марта 1883 — Прибыл в Шанхай.
 Во Владивостоке вошёл в состав эскадры под командованием контр-адмирала Н. В. Копылова.
 1884 — Плавание к Каролинским и Марианским островам.
 12 июня 1885 — Вернулся на Балтику.
 1887 — Отправился в Тихий океан с заходом в Сидней.

 Командир: капитан 2-го ранга Зарин, Сергей Апполинарьевич
 Старший офицер: капитан 2-го ранга Шеман Николай Николаевич
 Вахтенный начальник: лейтенант Михеев, Константин Борисович
 Вахтенный начальник, минный офицер: лейтенант Протасьев, Александр Васильевич
 Вахтенный начальник: лейтенант Литвинов, Владимир Иванович
 Вахтенный начальник: лейтенант Ресин, Павел Александрович
 Вахтенный начальник, старший артиллерист: мичман Дитерихс, Владимир Константинович
 Старший штурман: штабс-капитан КФШ Филипповский, Владимир Иванович
 Младший штурман: подпоручик КФШ Севастьянов, Владимир Клавдиевич
 Младший штурман: подпоручик КФШ Морозов, Николай Васильевич
 Лейтенант Сапсай, Алексей Дмитриевич
 Мичман Перелешин, Геннадий Васильевич
 Мичман Янов, Алексей Владимирович
 Мичман Апостоли, Николай Николаевич
 Мичман князь Трубецкой, Мануил Николаевич
 Мичман Кузнецов, Николай Дмитриевич
 Старший судовой механик: помощник старшего инженер-механика Машнин Павел Алексеевич
 Младший инженер-механик Столяров, Николай Иванович
 Младший инженер-механик Шилов, Василий Николаевич
 Старший судовой врач: Зандер, Александр Карлович
 Младший судовой врач: Ястребов, Иван Васильевич

 14 января 1888 — Прибыл на Фолклендские острова, а оттуда — во Владивосток.
 7 июля 1888 — Вышел для обеспечения партии под началом производителя гидрографических работ Сибирского флотского экипажа подпоручика КФШ С. А. Варгина по съемке берегов Сахалина от Корсаковского поста до Тихой пристани и создании геодезической опорной сети. Также был выполнен шлюпочный промер южного берега Сахалина. Командир корабля Зарин и штурман Филипповский проводили исследования океанологического режима пролива Лаперуза с определением положения Камня Опасности. С открытием навигации 1889 года работы партии С. А. Варгина на клипере «Наездник» продолжились в заливе Петра Великого.
 Апрель 1889 — Ушел в Кронштадт.
 22 июня 1889 — Прибыл в Кронштадт.

В 1890—1891 годах клипер «Наездник» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» сопровождали крейсер «Память Азова» на Дальний Восток с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II на борту.

 Июль 1891 — Участвовал во встрече французской эскадры, прибывшей в Кронштадт с визитом.
 1 мая 1893 — Ушел из Ревеля на Север. В Северном море провел испытания нового лота Рунга.

 Командир: капитан 2-го ранга Иосиф Коссович
 Старший офицер: лейтенант Ларионов
 Старший штурманский офицер: лейтенант Леонид Опадский (Опацкий)
 Старший артиллерийский офицер:  мичман Тимрот
 Старший инженер-механик:  поручик Лелякин

 12 мая 1893 — Пришёл в Екатерининскую гавань.
 В Белом море арестовал шесть норвежских шхун-браконьеров с тюленьими шкурами.
 18 июня 1893 — Пришёл в Архангельск.
 Июль-август 1893 — Выполнял гидрографические работы у Новой Земли и у Югорского Шара.
 28 августа 1893 — Пришёл в Кронштадт.
 Включен в состав Практической эскадры Балтийского флота.
 Ноябрь 1902 — Сдан в порт.
 7 декабря 1902 — Исключен из списков флота из-за «совершенной негодности его к дальнейшей службе».
 1 мая 1903 — Корпус клипера ввели для разборки в Петровский док.

Командный состав

Командиры 
 ??.??.187?—12.08.1879 — капитан-лейтенант Иван Лавров 2-й
 12.08.1879—01.01.1886 — капитан-лейтенант Кологерас, Леонид Константинович
 01.01.1886—01.01.1890 — капитан 2-го ранга Зарин, Сергей Аполлинариевич
 01.01.1890—09.04.1890 — капитан 2-го ранга Рожественский, Зиновий Петрович
 09.04.1890—??.??.189? — капитан 2-го ранга Пелль
 01.01.1892—2?.10.1893 — капитан 2-го ранга Коссович, Иосиф Васильевич

 01.01.1894—06.12.1894 — капитан 2-го ранга Витгефт, Вильгельм Карлович
 06.12.1894—07.04.1897 — капитан 2-го ранга Киселев 1-й
 07.04.1897—08.02.1899 — капитан 2-го ранга Павловский 1-й
 08.02.1899—06.12.1901 — капитан 2-го ранга Орехов, Константин Дмитриевич
 06.12.1901—10.11.1902 — капитан 2-го ранга Пац-Помарнацкий

Старшие офицеры 
 18.03.1878—16.04.1878 — лейтенант Ломен, Лев Николаевич
 18.10.1884—05.04.1886 — лейтенант Чернышёв, Николай Кузьмич (командир 8-й роты клипера)
 04.06.1886—28.05.1888 — капитан 2-го ранга Шеман, Николай Николаевич
 28.05.1888—01.01.1892 — капитан-лейтенант (с 01.04.1890 капитан 2-го ранга) Михеев, Константин Борисович
 ??.??.189?—??.08.1893 — лейтенант Ларионов

Другие должности 
 1880—1881 мичман Абаза, Алексей Михайлович (старший штурманский офицер)
 1886—1889 мичман Дитерихс, Владимир Константинович (старший артиллерийский офицер)
 1887—1889 подпоручик КФШ Морозов, Николай Васильевич (младший штурманский офицер / производитель съёмки берегов Сахалина (экспедиция С. А. Варгина) и съёмки южной части залива Петра Великого (Отдельная съёмка Восточного океана под руководством К. П. Андреева) )
 1890—1890 лейтенант Бубнов, Михаил Владимирович (ревизор)
 1893—1893 Опадский, Леонид Петрович (старший штурманский офицер)
 1893—1893 Мичман Тимрот (старший артиллерийский офицер)
 1893—1893 Поручик Лелякин (старший инженер-механик)
 Иванов 6-й, Фёдор Николаевич

Упоминания в художественной литературе 
 Пикуль В. — Три возраста Окини-сан.

Примечания

Литература 
 Книпович Н. М. (1894). Отчет о плавании в Ледовитом океане на крейсере II ранга «Наездник» летом 1893 года // Тр. С.-Петерб. о-ва естествоиспыт. Т. 24. Вып. 1. С. 165—210.
 Государственный архив Мурманской области, фонд № 69и, дело № 49, опись № 1, лист 3. Дело по обвинению норвежских граждан в незаконном промысле за тюленями в русских территориальных водах.

Ссылки 
 Ликин Ю. А. [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_03/index.htm Винтовые клипера типа «Крейсер»]
 Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ
 Яровой В. История винтового клипера «Наездник», ч. 1
 Яровой В. История винтового клипера «Наездник», ч. 2
 Полярная почта сегодня
 Хасанский район
 [kortic.borda.ru/?1-10-30-00000080-000-0-0-1225819903 Кругосветка клипера «Наездник» в 1886-89 гг]
 Массов А. Русские моряки в Брисбене

Появились в 1878 году